Натуральне число 49
 49 рік до нашої ери
 49 рік нашої ери